DV, Dv, dV ali dv je lahko:

 Digital video, video format
 dvojina
 rimska številka 505
 dv ali Δv, v fiziki sprememba hitrosti
 DV, koda ISO 639-2 za diveščino